SBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cut Bau, Sabang, Indonesia
 sbg – codice ISO 639-3 della lingua seget
 Sbg Solo Bella Gente: gruppo di pubbliche relazioni nato nel 1995 e famoso tuttora nel sud Italia